Fernald ist der Familienname folgender Personen:

 Bert M. Fernald (1858–1926), US-amerikanischer Politiker
 Grace Fernald (1879–1950), US-amerikanischer Psychologe
 Henry Torsey Fernald (1866–1952), US-amerikanischer Insektenkundler
 Louann Fernald (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Merritt Lyndon Fernald (1873–1950), US-amerikanischer Botaniker
 Russell Fernald, US-amerikanischer Neurowissenschaftler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fernald (Iowa)
 Fernald (New Hampshire)
 Fernald (Ohio)
 Fernald Shore (Maine)
 Fernald (Michigan)
 Fernald (Germany)

Sonstiges:
 Fernald School, Heimsonderschule in Waltham, Massachusetts